Street Art Academy (Академия за градски изкуства) е частно учебно учреждение, имащо за цел да обучава хората в сферата съвременните и модерните изкуства. Основана е от актьора Тодор Георгиев и отваря врати на 30 септември 2012 г. Има четири основни вида курсове за музикални, визуални, приложни и аудиовизуални изкуства. Те са разделени на подвидове и за всеки от тях се работи с утвърдени професионалисти, а за учениците няма възрастова граница. Начинът на преподаване за всеки отделен курс е гъвкав и съобразен с нивото на напредналост на обучаващите се.

Структура

Музикални изкуства (Sound Factory) 
 Бийтбокс
 Диджеинг
 Бийтмейкинг
 Рапиране

Визуални изкуства (Paint Factory) 
 Графити
 Комикс
 Спрей пейнт арт
 Аерография
 Фотография

Приложни изкуства (Art Factory) 
 Хендмейд (Ръчно изработване)
 Приложно рисуване

Аудиовизуални изкуства (TV Factory) 
 ТВ-Кино модул – история, драматургия, режисура, операторско и актьорско майсторство, монтаж.

Източници

Външни препратки 
 Street Art Academy във Facebook

Образование в София
Основани в България през 2012 година